Central City Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central City Historic District (Louisiana), NRHP-Nr. 82002783
 Central City Historic District (Utah), NRHP-Nr. 96000940